Артур Кузнецо́в:
 Кузнецов, Артур Андреевич (род. 1995) — украинский футболист.
 Кузнецов, Артур Иванович (род. 1945)- эстонский политик, представитель МИД РФ в Калининградской области
 Кузнецов, Артур Фёдорович (род. 1972) — советский и российский футболист.